Deux classes de navires de la Regia Marina portent le nom de classe Andrea Doria, d'après l'amiral génois Andrea Doria :
 la , une classe de deux cuirassés qui participent à la Première et à la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de deux croiseurs porte-hélicoptères en service des années 1960 à 1992.